Andoni Goikoetxea ist der Name folgender Personen:

* Andoni Goikoetxea Olaskoaga (* 1956), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jon Andoni Goikoetxea (* 1965), spanischer Fußballspieler